Anglo-arabe désigne ce qui est issu d'un mélange entre anglais et arabe. Ce nom peut désigner :

Une race de chevaux internationale, l'Anglo-arabe
Les variantes de cette race : 
Anglo-arabe français, en France
anglo-arabe sarde, en Sardaigne